Зауваження — жанр журналістики, що упорядковує події шляхом коментування, виконує функції критики, вміщує конкретну подію в широкий коментар.

Як жанр виділився на початку XX сторіччя з кореспонденції.

Функції 

 Аналіз соціально-важливих фактів
 Розкрити взаємозв'язки
 Виявити тенденції розвитку
 Спрогнозувати майбутнє

Види 

 За методом відтворення
 Інформаційні (повідомлення)
 Аналітичні (оцінка)
 Публіцистичні (образи на осн. документальних даних)
 За способом фіксації матеріалу
 Текстові
 Звукові
 Аудіовізуальні
 Змішаного типу
 За засобом мас комунікації
 Пресові
 Радіокоментарі
 Телекоментарі
 Кадрові / закадрові
 Інтернет коментарі
 За тематикою
 Спорт
 Політика
 Економіка
 Фінанси
 Екологія…
 За часом
 Синхронні
 Асинхронні
 За коментатором
 Офіційні
 Фахові
 Журналістські
 Ідеологічні (лідери політ партій /релігійні діячі)
 За способом аргументації
 Прямолінійні
 Полемічні
 Дискусійні
 Аргументовані
 За обсягом
 Розширені
 Стислі

Жанри журналістики